Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 808 dans le monde.

 RS-808 au Brésil
 Route nationale 808 en France